Flacăra poate fi:

Flacăra, revistă săptămânală românească
Flacăra Iașului, un ziar din Iași
Flacăra Petroșani, club de fotbal din Petroșani
Flacăra Moreni, club de fotbal din Moreni
Flacăra București, club român de fotbal
Flacăra Mediaș, clubul de fotbal al orașului Mediaș
Flacăra Cluj, fabrică de confecții din Cluj-Napoca
Flacăra iubirii, roman de dragoste scris de Pavel Coruț
Cenaclul Flacăra, fenomen cultural din anii 1970 în România